Малая Борисовка — название населённых пунктов в России:

 Малая Борисовка — другое название деревни Липовка в Мордовском районе Тамбовской области.
 Малая Борисовка — село в Инзенском районе Ульяновской области.
 Малая Борисовка — река, городской округ Смирныховский, Сахалинская область. Координаты 49.920272, 142.548056
 Малая Борисовка — река, Уссурийский городской округ, Приморский край. Координаты 43.537020, 131.533812